Il singolare del Siebel Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Greg Rusedski era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Todd Martin.

Lleyton Hewitt ha battuto in finale 4–6, 7–6 (8–6), 7–6 (7–4) Andre Agassi.

Teste di serie

  Lleyton Hewitt (campione)
  Andre Agassi (finale)
  Andy Roddick (semifinali)
  Jan-Michael Gambill (semifinali)

 Greg Rusedski (secondo turno) 
 Xavier Malisse (secondo turno) 
n/a
 Wayne Ferreira (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Siebel Open 2002
ATP Tour 2002